Bécot
Baiser
Michel Bécot (né en 1939), homme politique français
Georges Bécot (né en 1947), comédien et réalisateur français
Château Beau-Séjour Bécot